Вестерло () — бельгийская коммуна в провинции Антверпен с населением в 23,4 тысяч человек. Коммуна расположена между Большой Нете на юге и Альберт-каналом на севере. В 24 км севернее от Вестерло находится Тюрнхаут, в 37 км на северо-запад — Антверпен, в 47 км на юго-запад — Брюссель.

Вестерло является родиной футбольного клуба «Вестерло».

Коммуна включает в себя семь населённых пунктов:

Достопримечательности 
 Замок Вестерло
 Аббатство Тонгерло, в котором сохранилась одна из наиболее удачных копий «Тайной вечери»

Примечания 

Коммуны провинции Антверпен
Вестерло